Castellnou del Gos és un petit nucli de població d'Oliola (Noguera) declarat bé cultural d'interès nacional. Castellnou del Gos es troba a l'extrem nord-oest del terme municipal d'Oliola, al nord de la carretera C-14 d'Artesa a Ponts, a l'altura del punt quilomètric 111.

Descripció 
Es tracta d'un petit nucli poblacional, de menys d'un desena d'immobles, situat sobre un turó que s'eleva uns 20 m respecte els camps del voltant, la qual cosa li atorga un aspecte acastellat. Només té un carrer (el carrer Únic) que envolta l'illa de cases central, a part del carrer de la Pujada que mena al nucli des de la carretera.

L'existència del suposat castell de Castellnou del Gos es basa en el topònim 'castellnou', la ubicació adient per a un castell i una referència documental de mitjans del .

Cal considerar què només amb una acurada prospecció arqueològica del subsòl podria confirmar-se aquesta suposició o, almenys, obtenir indicis de l'antiguitat del poblament en aquest lloc.

Història 
El lloc de “Lo Gos” apareix entre els pobles que formaven part de la baronia d'Oliola el , després de la desfeta del comtat d'Urgell el 1415. Posteriorment, el 1632 el Gos era indret propietat de Dalmau III de Queralt, el comte de Santa Coloma que esdevingué virrei de Catalunya. El lloc s'inseria en el grup de localitats de la mateixa propietat. El lloc s'inseria en un grup de localitats de la mateixa propietat.

L'única referència documental al castell de Castellnou del Gos es troba en unes escriptures de 1752, en què s'esmenta "Diego Raymundo Seguí y Casanova, Barón del Castillo, lugar y término de Castellnou del Gos".

Referències 

Patrimoni monumental d'Oliola
Monuments històrics de la Noguera
Edificis d'Oliola